Helminthoglypta inglesi är en snäckart som beskrevs av S. S. Berry 1938. Helminthoglypta inglesi ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
inglesi